Ват Арун (храм «Солнечного Восхода» ) — буддийский храм в Бангкоке, столице Таиланда. Расположен на западном берегу реки Чаупхрая. Известен своей 79-метровой пагодой, украшенной керамической плиткой и разноцветным фарфором. Построен в правление короля Чессадабодиндры (середина XIX века).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Виртуальная панорама храма Ват Арун, Для просмотра необходим QuickTime или DevalVR (плагин 400kb)

Культовые сооружения Бангкока
Буддийские храмы Таиланда